Osoby:
 Guido Knopp – niemiecki historyk
 Konrad Knopp – niemiecki matematyk
 Werner Knopp – niemiecki prawnik

Zobacz też:
 Knopp-Labach